Als Torsperre wird das Öffnen eines Stadttors gegen einen kleinen Geldbetrag bezeichnet, nachdem dieses zuvor wie alle anderen Stadttore einer Stadt zur Kontrolle der Nachtruhe geschlossen worden war. Bekannte Torsperren waren unter anderem die:

 Hamburger Torsperre
 Lübecker Torsperre
 Bremer Torsperre

Der im übertragenen Sinne verwendete Ausdruck Torschlusspanik hat seinen Ursprung in der jahrhundertealten Praxis des Torschlusses der Städte.

Weblinks 
 Rund ums Stadttor: Torschluss und Torsperre auf basler-bauten.ch